Vlag van België, de driekleur van het Koninkrijk België
 Belgische vlag (plant), Abutilon megapotamicum, een plantensoort uit de kaasjeskruidfamilie (Malvaceae)
 Belgische vlagzalm, Hyphessobrycon heterorhabdus, een vissoort uit de karperzalmfamilie (Characidae)